Daruvedia är ett släkte av svampar. Daruvedia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Daruvedia